Kuro est un mot japonais qui signifie "noir".
Kuro est une île japonaise de l'archipel Ōsumi.
 Le Kuro Shivo (Courant noir, Dragon Noir, Fleuve Noir) est un courant marin qui réchauffe le Japon, tout comme le Gulf Stream réchauffe l'Europe.
 C'est aussi le nom japonais du fleuve Amour.
 Kuro est un jeu de rôles de l'éditeur 7ème Cercle.
 Kuro est un groupe japonais de punk-hardore des années 1980.
 Kuro Hazama est aussi le véritable prénom de Black Jack, célébrissime médecin marron créé par celui que l'on nomme « le père du manga » au Japon : Osamu Tezuka